Kent League 1894–95 var den første sæson af den engelske fodboldliga Kent League. Ligaen havde deltagelse af 18 hold, der var opdelt i to divisioner, hver med ni hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Chatham FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Division One

Division Two

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Kent League 
 Dover AFC – 1894-95 season

Noter 

Sæsoner i Kent Football League (1894-1959)
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895